Holzendorf steht für:
 Holzendorf (Dabel), Ortsteil der Gemeinde Dabel, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Holzendorf (Groß Miltzow), Ortsteil der Gemeinde Groß Miltzow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Holzendorf (Kuhlen-Wendorf), Ortsteil der Gemeinde Kuhlen-Wendorf, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Holzendorf (Nordwestuckermark), Ortsteil der Gemeinde Nordwestuckermark, Landkreis Uckermark, Brandenburg

Siehe auch:
 Holtzendorff
 Holzdorf